Violeta bulbosa puede referirse al nombre común de dos diferentes plantas:

 Corydalis cava; o
 Leucojum vernum.